Antonio Ruiz Nieto (Reinosa, Cantabria, España, 6 de mayo de 1956), conocido como Piru, es un exfutbolista español que se desempeñaba como centrocampista.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Cantabria
Futbolistas del Real Racing Club de Santander en los años 1970
Futbolistas del Real Racing Club de Santander en los años 1980
Cántabros del siglo XX
Nacidos en Reinosa
One Club Man